Władysław Grzędzielski (1864-1925) – polityk polski, prawnik, minister aprowizacji, poseł
 Władysław Grzędzielski (1904-1949) – prawnik polski, uczestnik konspiracji, tymczasowy Okręgowy Delegat Rządu we Lwowie  
 Władysław Grzędzielski (1920-2007) – dziennikarz i dyplomata polski